Gonzalo Caballero del Hoyo (Madrid, 1991) torero español;
 Gonzalo Caballero Míguez (Puenteareas, 1975) economista y político español;